DIEXF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 756 амінокислот, а молекулярна маса — 87 055.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки